Rio Taquari bezeichnet mehrere Flüsse in Brasilien, darunter:

 Rio Taquari (Rio Jacuí), linker Nebenfluss des Rio Jacuí in Rio Grande do Sul
 Rio Taquari (Río Paraguay), linker Nebenfluss des Río Paraguay in Mato Grosso und Mato Grosso do Sul